Аббревиатура PSA может иметь следующие значения
 Pacific Southwest Airlines — американская бюджетная авиакомпания (1949—1988)
 PSA Airlines — американская региональная авиакомпания
 Peugeot Société Anonyme — французская автомобилестроительная компания
 Photographic Society of America — американское фотографическое общество
 Thailand’s Payment System Act — закон Таиланда о платежной системе.
 Public Service Announcement — Социальная реклама на радио